El Gran Premio de Portugal de Motociclismo de 2004 (oficialmente Grande Prémio Marlboro de Portugal) fue la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2004. Tuvo lugar en el fin de semana del 3 al 5 de septiembre de 2004 en el Autódromo do Estoril, situado en Estoril, Portugal.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Makoto Tamada y Alex Barros. Toni Elías ganó la prueba de 250 cc, por delante de Sebastián Porto y Randy de Puniet. La carrera de 125 cc fue ganada por Héctor Barberá, Mika Kallio fue segundo y Jorge Lorenzo tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Portugal de Motociclismo
Portugal
Portugal en 2004